La temporada 2008 del Campeonato Mundial de Turismos fue la quinta temporada de dicha categoría, la cuarta desde su reaparición del 2005. Comenzó el 2 de marzo y terminó el 16 de noviembre.

El francés Yvan Muller ganó el título de pilotos con 26 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, Gabriele Tarquini, y tercero resultó Robert Huff, a un punto de Tarquini. El Campeonato de Equipos se lo llevó la española SEAT.

Equipos y pilotos

Calendario 
Un calendario provisional fue presentado en noviembre de 2007.

Resultados

Carreras

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Fabricantes

Trofeo Yokohama de Independientes

Trofeo Yokohama de Equipos

Referencias

Enlaces externos 

Deportes de motor en 2008
Campeonato Mundial de Turismos